Бен-Гурион (бен-Горион; сын Гуриона, Гориона) — термин еврейского происхождения.

Персоналии
 Никодим бен-Горион — иерусалимский богач и политик во время восстания при Веспасиане.
 Давид Бен-Гурион (1886—1973) — премьер-министр Израиля.

Прочее
 Бен-Гурион (аэропорт) в Тель-Авиве
 Университет имени Бен-Гуриона в городе Беэр-Шева в Израиле